Den här sidan handlar om snäcksläktet, för vätskekärlet se Kantharos, för brunnen i antiken se Cantharus (brunn).

Cantharus är ett släkte av snäckor. Cantharus ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Valthornssnäckor
Cantharus